Perra puede referirse a:

 La hembra del perro.
 La forma coloquial de denominar a unas antiguas monedas españolas, cuyo valor podía ser de 5 céntimos de peseta, llamada perra chica, o de 10 céntimos de peseta, siendo entonces perra gorda.
 En Costa Rica el término perra se usa también para referirse a la carretilla que se utiliza en el transporte manual de mercaderías.
 Una borrachera.
 Un insulto hacia una mujer.